Gondel steht für:

 Gondel (Bootstyp), venezianischer Bootstyp
 eine Fahrkabine, siehe Gondelbahn
 Fahrgastkabine eines Riesenrads oder anderen Fahrgeschäfts
 Passagierkabine eines Luftschiffs
 Gehäuse eines Flugzeug-Triebwerkes
 Gehäuse eines Flugzeug-Fahrwerks
 Maschinenhausgehäuse einer Windenergieanlage
Außen am Schiff befestigte Antriebseinheit, siehe Propellergondel 

Siehe auch:
 Gondola
 Gondelkopf